MD - Em linguagem de documentos, de cunho oficial, é utilizada, antes do cargo, função atividade laboral, para honrar o destinatário com o termo MUI DIGNO

 A abreviação (código ISO 3166-2:US) do estado americano de Maryland.
 Uma abreviação informal de MiniDisc.
 1500 em numeração romana
 Moldávia (ou Moldova) (código ISO 3166-1)
 (molecular dynamics) dinâmica molecular
 Símbolo químico do mendelévio
 Mobilização Democrática, um partido político brasileiro não concretizado
 Movimento pelo Doente (MD), um partido político português já dissolvido
 Manager Director (MD), Cargo em uma empresa com posição em diversos países
 Medical Doctor (MD) - Médico (Grau Acadêmico)
 McDonnell Douglas, fabricante de aeronaves que se fundiu com a Boeing

Desambiguações de siglas